Мейстріліга 2023 — 33-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона захищає Флора.

Вперше в чемпіонаті буде задіяна система VAR.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

1-18 тури

19-36 тури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Мейстріліга на soccerway 

2023
Естонія
2023 в естонському спорті